MBCredit Solutions S.p.A. è una società del Gruppo Mediobanca attiva nell'acquisto e nella gestione di portafogli di crediti non performanti, prestando altresì i propri servizi di recupero a favore di Società terze.

Struttura societaria
MBCredit Solutions è controllata al 100% da Compass Banca S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca e soggetta a direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.

Attività
MBCredit Solutions si occupa della gestione conto terzi di crediti non performanti dal loro manifestarsi, al primo insoluto, fino alle fasi più avanzate.

Opera, inoltre, investendo direttamente nell’acquisizione di crediti non performanti.

Voci correlate
 Mediobanca
 Compass

Collegamenti esterni
 
 

Gruppo Mediobanca